Ла Посита има више значења:

 Ла Посита (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Посита (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику